Иоган Михаэль Фогаль (; ) — австрийский певец-баритон.

Учился в гимназии в Кремсмюнстерском аббатстве, где изучал языки, философию и пение. В 1786 году Фогаль уехал в Вену, чтобы продолжить обучение. В 1795 году он дебютировал в Венской государственной опере.

Фогаль сыграл большую роль в жизни Франца Шуберта, помог ему утвердиться на сцене как композитору. Благодаря ему жители Вены узнали и полюбили музыку Шуберта. Песни Шуберта в исполнении Фогля стали пользоваться большой популярностью в венских салонах. Вместе с Шубертом он путешествовал по городам Европы. Фогаль был очень открытым и свободным человеком. Много выступал, исполняя романсы. Его аккомпаниатором был Шуберт.

Киновоплощения 

 1953 — «Франц Шуберт» — Фриц Хинтц-Фабрициус
 1968 — «Неоконченная симфония» — Леонид Недович

Примечания

Ссылки 
 Vogl Johann Michael

Баритоны
Франц Шуберт
Оперные певцы и певицы Австрии
Оперные певцы и певицы XIX века